

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Shelbyville – capoluogo della Contea di Shelby, Illinois
 Shelbyville – capoluogo della Contea di Shelby, Indiana
 Shelbyville – capoluogo della Contea di Shelby, Kentucky
 Shelbyville – città della Contea di Shelby, Missouri
 Shelbyville – città della Contea di Allegan, Michigan
 Shelbyville – città della Contea di Bedford, Tennessee
 Shelbyville – comunità non incorporata della Contea di Shelby, Texas

Altro 
 Shelbyville – città immaginaria della serie I Simpson